Achterbos of Achterbosch kan verwijzen naar:

België:
Achterbos (België), een woonplaats in de gemeente Mol, in de Belgische provincie Antwerpen

Nederland:
Achterbosch (Asten), een huizengroep in de gemeente Asten, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Achterbosch (Laarbeek), een woonplaats in de gemeente Laarbeek, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Achterbos (De Ronde Venen), een woonplaats in de gemeente De Ronde Venen, in de Nederlandse provincie Utrecht